Хань Симэн () — вышивальщица в Китае XVII века (последние десятилетия правления династии Мин), точные годы жизни неизвестны. Известна сохранившимися вышитыми копиями выдающихся художественных работ других авторов, и как самый яркий представитель школы вышивки «Гу».

Биография 
Родом из Ханчжоу, Хань Симэн вошла в семью Гу в Шанхае в качестве супруги Гу Шоуцяня, внука Гу Минши, патриарха клана, литератора и любителя искусств, при котором женщины семьи занялись вышивкой. 

В 1634 она представила серию из 8 листов, где шёлком были вышиты копии классических работ сунских и юаньских художников. Её труд придал столько выразительности работам, что Дун Цичан, знаменитый художник своего времени и наставник Гу Шоуцяня, пожелал узнать секреты её мастерства. 

Хань Симэн было суждено стать самой видной представительницей школы «вышивки Гу». 

После смерти Гу Минши семья Гу испытывала трудности и начала активно торговать вышивкой, которая преодолела рамки семьи и превратилась в мануфактуру. В цинский период это семейное искусство превратилось в название стиля, и лавки к югу от Янцзы зазывали покупателей вывесками «вышивка Гу». Эта школа мастерства ушла в историю в начале XIX века.

Ссылки 
 韩希孟 в Байдупедии.

Литература 
 Hang Jian, Guo Qiuhui. Chinese arts & crafts. Изд. 中信出版社, 2006. ISBN	7508509633, 9787508509631
 Francesca Bray. Technology and Gender: Fabrics of Power in Late Imperial China. University of California Press, 1997. ISBN	0520208617, 9780520208612
 Dorothy Ko. Teachers of the inner chambers: women and culture in seventeenth-century China. Stanford University Press, 1994. ISBN	0804723591, 9780804723596

Декоративно-прикладное искусство Китая
Вышивальщицы
Википедия:Персоналии без портретов
Женщины Китая